New Edubiase United Football Club é um clube de futebol de Gana. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol de Gana